Die Saison 2009/10 der Isthmian League war die 94. Spielzeit in der Geschichte der Spielklasse. Erneut bildete sie mit der Northern Premier League und der Southern League die Ebenen 3 und 4 im National League System.

Isthmian League Premier Division 

In der Premier Division schafften der FC Dartford und der FC Boreham Wood den Aufstieg in die Conference South. Dem FC Margate blieb der Abstieg in die Division One zum zweiten Mal in Folge nachträglich erspart, weil Mannschaften aus darüber liegenden Ligen aus dem Spielbetrieb ausschieden.

Tabelle
!!Kommentare
||Meister und Aufsteiger in die Conference South
|| rowspan="2" |Play-off-Teilnehmer

||Play-off-Sieger und Aufsteiger in die Conference South
|| Play-off-Teilnehmer

|| Abstieg in die Southern League Division One Central
|| Abstieg in die Isthmian League Division One North
|| Abstieg in die Isthmian League Division One South

Play-offs

Torschützenliste

Isthmian League Division One North 

Neben Lowestoft Town gelang über die Play-off-Runde auch den Concord Rangers der Aufstieg in die Premier Division. VCD Athletic musste die Liga am Saisonende verlassen, weil die Spielstätte nicht den Ligaregularien entsprach.

Tabelle
!!Kommentare
||Meister und Aufsteiger in die Isthmian League Premier Division
|| Play-off-Sieger und Aufsteiger in die Isthmian League Premier Division
||rowspan="3" |Play-off-Teilnehmer

||Zwangsabstieg in die Kent League

||Maldon Town schloss sich zur Folgesaison mit Tiptree United zu Maldon & Tiptree zusammen

1

2

1Dem FC Ilford wurden neun Punkte abgezogen.
2Harlow Town wurden wegen des Eröffnens eines Insolvenzverfahrens zehn Punkte abgezogen.

Play-offs

Torschützenliste

Isthmian League Division One South 

Aus der Südstaffel stieg neben Croydon Athletic auch Folkestone Invicta auf. Sportliche Absteiger gab es keine, weil zahlreiche Klubs aus höherklassigen Spielklasse aus dem Spielbetrieb ausschieden und sich Ashford Town (Kent) zurückzog.

Tabelle
!!Kommentare
||Meister und Aufsteiger in die Isthmian League Premier Division
3|| Play-off-Sieger und Aufsteiger in die Isthmian League Premier Division
||rowspan="3" |Play-off-Teilnehmer
4

||Einstellung des Spielbetriebs am Saisonende

3Folkestone Invicta wurden wegen des Eröffnens eines Insolvenzverfahrens zehn Punkte abgezogen.
4Godalming Town wurden wegen des Einsatzes eines nicht spielberechtigten Spielers drei Punkte abgezogen.

Play-offs

Torschützenliste

Isthmian League Cup 
Der Isthmian League Cup, der ligainterne Pokalwettbewerb an dem alle 66 Mannschaften teilnahmen, wurde zum 36. Mal ausgetragen. Im Finale setzte sich am Imber Court des FC Metropolitan Police der FC Leatherhead nach einem torlosen Spiel mit 4:3 im Elfmeterschießen gegen den FC Wealdstone  durch und gewann damit den Wettbewerb zum ersten Mal.

Abschneiden in landesweiten Pokalwettbewerben

FA Cup 
Alle 66 Mannschaften der Isthmian League nahmen am FA Cup 2009/10 teil, die 44 Teams der Division One starteten in der Vorqualifikationsrunde, die Mannschaften der Premier Division eine Runde später in der ersten Qualifikationsrunde. Drei Mannschaften der Premier Division und mit Lowestoft Town auch ein Team aus der Division One North überstanden die vierte Qualifikationsrunde und erreichten damit die erste Hauptrunde. Dort scheiterten mit Lowestoft Town (0:1 gegen den FC Wrexham, Conference National), Sutton United (0:2 gegen Hereford United, League Two), Tooting & Mitcham United (0:5 gegen Stockport County, League One) und der FC Wealdstone (2:3 gegen Rotherham United, League Two) alle vier verbliebenen Teilnehmer der Isthmian League.

FA Trophy 
Bei der FA Trophy 2009/10 starteten ebenfalls alle 66 Ligateilnehmer, mit Billericay Town, dem FC Boreham Wood, Carshalton Athletic und Maidstone United überstanden vier Teams die Qualifikationsrunden, Carshalton und Maidstone scheiterten als letzte verbliebene Repräsentanten in der 2. Runde.

Literatur

Weblinks 
 isthmianarchive.co.uk: Saisoninformation im „The Isthmian Archive“

Einzelnachweise 

2009
Fußballsaison 2009/10